Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 1992/93 года — 52-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}
* В межсезонье ряд клубов сменил названия: ВЭФ − на «ВЭФ/Зента», «Компар/Даугава» − на «Олимпию», «Торпедо» − на «Видус», «Фалес» − на «Екабпилс».

1/2 финала 

|}

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1993
 Первая лига Латвии по футболу 1993
 Вторая лига Латвии по футболу 1993

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv

1992/1993
Футбол в Латвии в 1992 году
Футбол в Латвии в 1993 году